La Polvareda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Polvareda, Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, 
 La Polvareda, Querétaro Arteaga, Landa de Matamoros, 

Robotskapade Mexikoförgreningar